Anglars
 Anglars-Nozac
 Anglars-Saint-Félix
 Anglars-Juillac
 Anglars (Coubisou)
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France